Грибно́е:

 Грибное — посёлок, Ленинградская область
 Грибное — село, Черниговский район, Приморский край